Cunaviche peut désigner :

Toponymes

Cunaviche : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Pedro Camejo dans l'État d'Apure ;
 San Miguel de Cunaviche ou simplement « Cunaviche » : capitale de la paroisse civile de Cunaviche de la municipalité de Pedro Camejo dans l'État d'Apure.

Homonymie de toponyme